Paczynski (Paczyński en polonais) est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1974-), nageur polonais ;
 Bohdan Paczyński (1940-2007), astronome polonais ;
 Georges Paczynski (-), batteur, percussionniste, compositeur de jazz et auteur français ;
  (1920-2015), ingénieur mécanicien polonais ;
  (1935-2018), acteur, dessinateur et journaliste polonais ;
  (1876, date de décès inconnue), marchand, militant social et indépendantiste et président du club de sport polonais.

Astronomie 
 (11755) Paczynski, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme polonais